El nombre Jordi Domènech puede referirse a varias personas:
 Jordi Domènech, también conocido como Jor.Dom, dibujante de historietas francés de origen español.
 Jordi Domènech i Brunet, periodista español.
 Jordi Domènech i Feliu, sociólogo y profesor universitario español.
 Jordi Domènech i Navarro, actor de teatro, televisión y cine español. 
 Jordi Domènech i Soteras, traductor y poeta español en lengua catalana.
 Jordi Domènech i Subiranas, contratenor y compositor español.